Józef Nowacki (1893–1964) – ksiądz, historyk poznański
 Józef Nowacki (1921–2005) – polski lekarz, oficer Armii Krajowej
 Józef Nowacki (1923–2005) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Zobacz też 
 Jerzy Józef Nowacki – polski inżynier, prof. dr hab. specjalizujący się w inżynierii materiałowej
 Henryk Józef Nowacki – polski duchowny katolicki, arcybiskup